

Geografia 
 Contea di Digby – contea della Nuova Scozia in Canada

Musica 
 Digby – band power pop che si è formata nel 2000 a Louisville, in Kentucky

Persone 
 George Digby, II conte di Bristol (1612-1677) – politico inglese
 Henry Digby Beste (1768-1836) – scrittore inglese
 Jane Digby (1803-1881) – nobildonna inglese
 John Digby, I conte di Bristol (1580-1653) – diplomatico inglese
 Kenelm Digby (1603-1665) – filosofo inglese, cortigiano, diplomatico e corsaro
 Kristian Digby (1977-2010) – conduttore televisivo e regista britannico
 Marié Digby (1983) – cantante e musicista statunitense
 Matthew Digby Wyatt (1820-1877) – architetto e storico dell'arte britannico